

Персоналії 

 Гарольд Віктор Лівермор — британський історик.
 Джейк Лівермор ( 1989) — англійський футболіст, півзахисник.
 Джессі Лівермор (1877—1940)  — американський біржовий трейдер.

Топоніми

Лівермор — місто, штат Каліфорнія
 Лівермор — місто, штат Айова
 Лівермор — місто, штат Кентуккі
 Лівермор — місто, штат Мен

Див. також 
 Ліверморій
 Ліверморська національна лабораторія